Sebha désigne :
 une ville du Sud-Ouest de la Libye, dans le désert libyen.
 district de Sebha dont la ville est le chef-lieu.

Homonymie